Баттерсби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Баттерсби, Алан Раштон (1925—2018) — британский химик.
  (1862—1949) — британский журналист, поэт и писатель.
  (род. 1958) — австралийский гребец, бронзовый медалист Чемпионата мира по академической гребле (1983) и летних Олимпийских игр (1984) в восьмёрках.
  (1839—1922) — британский общественный деятель и политик, президент Конгресса профсоюзов (1875).
  (род. 1968) — австралийская гимнастка, участница летних Олимпийских игр (1984).
  (род. 1970) — австралийский писатель, лауреат Австралийской премии теней (2005, 2008) и премии Aurealis за лучший рассказ в жанре ужасов (2005).
  (1914—1982) — британский художник и искусствовед.
  (1900—1977) — британский военный деятель, самый молодой офицер Британской армии на Первой мировой войне.
  (1924—2002) — британский политик, депутат Европейского парламента (1979—1989).
  — канадский рулевой в академической гребле, участник летних Олимпийских игр (1972).
  (род. 1936) — британский телережиссёр, лауреат Премии Алана Кларка за вклад в телевидение (1996).
 Баттерсби, Рой — британский игрок в боулз, полуфиналист Чемпионата мира по игре в боулз в помещениях в парах в составе сборной Северной Ирландии (1996).
  — новозеландская горнолыжница, чемпионка зимних Паралимпийских игр в слаломе, гигантском слаломе и скоростном спуске (2002).
 Баттерсби, Томас (1887—?) — британский пловец, дважды призёр летних Олимпийских игр.
  (ур. Уистон; 1958—2018) — ирландская журналистка и литературовед, главный литературный критик газеты The Irish Times.
  (род. 1988) — американская лыжница, бронзовая медалистка Европейских зимних экстремальных игр в слоупстайле (2010).

См. также 
  (род. 1936) — австралийский католический священник, архиепископ Брисбена (1991—2011).